Stanglhof ist der Ortsname von

 Stanglhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stanglhof (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern